dekagram (dag) – jednostka masy, równa 0,01 kilograma
 skierowany graf acykliczny (directed acyclic graph) – struktura danych w informatyce
 Dag – postać z mitologii nordyckiej
 diacyloglicerole